In Polen
 Zboiska (Mazovië), een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żyrardowski
 Zboiska (powiat Krośnieński), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Krośnieński
 Zboiska (powiat Sanocki), een plaats in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Sanocki

In Oekraïne
Zboiska (Lviv), een stadsdeel van de Oekraïense stad Lviv
Zboiska (rayon Radziechowski), een plaats in het Oekraïense rayon Radziechowski